K26 ou K.26 peut faire référence à :
 Sonate K. 26, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Sonate en mi bémol majeur, K.26, une sonate de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 HMS K26, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 Ulcère du duodénum, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres